Diese Seite beschreibt die Qualifikation zur Handball-Europameisterschaft der Männer 2010.

Qualifikation

Modus 
Auf dem EHF-Kongress in Vilamoura in Portugal im Jahr 2006 wurde beschlossen, einen neuen Qualifikationsmodus für Europameisterschaften einzuführen. Dieser wurde am 26. Januar 2008 auf dem 9. EHF-Kongress in Lillehammer (Norwegen) offiziell verabschiedet.

Direkt qualifiziert sind demnach nur noch der Gastgeber (Österreich) sowie der Titelverteidiger (Dänemark). Alle weiteren Nationen müssen sich in einem Gruppensystem für das Turnier qualifizieren.

Insgesamt meldeten – neben Österreich und Dänemark – 36 Nationalmannschaften für die Qualifikationsrunde. Diese wurden bei der Auslosung am 18. April 2008 auf 7 Gruppen aufgeteilt, wobei es eine Gruppe mit 6 Mannschaften und 6 Gruppen mit 5 Teams gab. Die Mannschaften bestritten nun gegen jeden Gruppengegner ein Hin- und Rückspiel. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die EM.

Zunächst meldeten auch Georgien und Moldawien. Beide Nationen zogen ihre Teilnahme später jedoch wieder zurück.

Gruppe 1 

Ergebnisse:

Endstand:

Gruppe 2 

Ergebnisse:

Endstand:

Gruppe 3 

Ergebnisse:

Endstand:

Gruppe 4 

Ergebnisse:

Endstand:

Gruppe 5 

Ergebnisse:

Endstand:

Gruppe 6 

Ergebnisse:

Endstand:

Gruppe 7 

Ergebnisse:

Endstand:

Qualifizierte Mannschaften

Weblinks 
 Qualifikation auf ehf-euro.com
 Qualifikation auf eurohandball.com

Einzelnachweise 

2010
Qualifikation